Žukovski ali Žukovska [žukóvski/žukóvska] imata več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Жуко́вский/Жуко́вская). Priimek izhaja iz besede жук - hrošč.

Žukovski 
 Julij Galaktinovič Žukovski (1833—1907), ruski književnik, publicist in ekonomist.
 Nikolaj Jegorovič Žukovski (1847—1921), ruski matematik in fizik.
 Peter Mihajlovič Žukovski (1888—1975), ruski botanik.
 Peter Vladimirovič Žukovski (1824—1896), ruski pisatelj in pesnik.
 Vasilij Andrejevič Žukovski (1783—1852), ruski pesnik, prevajalec in književni kritik.

Žukovska 
 Glafira Vjačeslavovna Žukovska (1898—1991), ruska operna pevka (sopran).

Kraji 
 Žukovski, mesto v Moskovski oblasti, Rusija.

Glej tudi 
 Žukov